Востровский сельсовет

Алтайский край 

 Востровский сельсовет Волчихинского района

Вологодская область 

 Востровский сельсовет Нюксенского района